Hamlet Mchitarjan (1962), Armeens voetballer geboren in 1962
 Hamlet Mchitarjan (1973), Armeens voetballer geboren in 1973